Gardiner (Montana)
Gardiner Expressway

Desambiguações de topônimos